Ludwig Kleinwächter ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Kleinwächter (Mediziner) (1839–1906), österreichischer Geburtshelfer und Gynäkologe
 Ludwig Kleinwächter (Diplomat) (1882–1973), österreichischer Diplomat